Memel puede referirse a:

 El nombre en alemán de la ciudad de Klaipėda (Lituania).
 Memelburgo (o Castillo de Memel), un castillo construido en 1252 por los Caballeros Teutónicos, y que fue el núcleo de la ciudad.
 El territorio de Memel (o región de Klaipėda), una zona separada de Alemania por el Tratado de Versalles (1919) que existió entre 1920 y 1939.
 El nombre en alemán del río Niemen de Lituania y Bielorrusia.
 La batalla de Memel en la Segunda Guerra Mundial.